У́лица Панфи́лова — улица в районе Сокол Северного административного округа города Москвы.

Положение улицы 
Улица Панфилова начинается от улицы Алабяна, продолжая улицу Зорге. Улица проходит на север параллельно путям Малого кольца Московской железной дороги, расположенным слева. Справа к улице Панфилова примыкают улицы Левитана и Врубеля. Заканчивается улица пересечением с Волоколамским шоссе, за которым она переходит в улицу Константина Царёва.

История 
Ранее в районе улицы Панфилова находилась Большая Всехсвятская роща. В 1908 году здесь прошла линия Окружной железной дороги и была открыта станция Серебряный бор.

Улица Панфилова появилась в начале 1950-х годов во время активной застройки окрестных районов. Тогда был выстроен квартал из 17 корпусов многоэтажных сталинских домов между улицами Панфилова и Левитана. Авторы проекта застройки 3. Розенфельд, Н. Швец и А. Болонов. В 1952 году на улице была открыта школа № 693. Она расположилась в здании, построенном по типовому проекту Л. А. Степановой (с 1976 года там размещается кулинарный техникум).

Происхождение названия 
В 1953 году улице было дано название 2-я улица Левитана (по улице Левитана, находящейся рядом). 9 мая 1960 года переименована в память об Иване Васильевиче Панфилове (1893—1941) — военачальнике, Герое Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны командовал 316-й стрелковой дивизией, которая защищала подступы к Москве на Волоколамском направлении. Погиб в бою 16 ноября 1941 года в районе разъезда Дубосеково.

Здания и сооружения

По нечётной стороне 
 Станция Серебряный бор Малого кольца Московской железной дороги, 1903—1908, архитектор А. Н. Померанцев, инженеры Л. Д. Проскуряков, С. Карейша, П. Я. Каменцев, П. Рашевский. В 2016 году открылась станция МЦК Панфиловская, названная в честь улицы.

По чётной стороне 
 № 6 — колледж сферы услуг № 10 (ранее — школа № 693).
 № 8 — двухэтажный двухсекционный жилой дом 1942 года постройки.
 № 10 — жилой дом. На первом этаже — детская поликлиника № 22.
 № 16, 18 — общежития Московского государственного университета пищевых производств.
 № 20 стр. 1,  — общежитие Московского авиационного института, 1930, архитектор Н. Я. Колли, гражданский инженер И. И. Кондаков. В настоящее время — учебный корпус института.

Транспорт 

В результате реализации проекта «Большая Ленинградка» автобусы стали следовать односторонним кольцом, в результате чего транспортное сообщение на улице восстановлено и назначена остановка «Улица Панфилова, 16».

Наземный транспорт 
 Остановка «Улица Панфилова, 16»:
 Автобус 175.

Ближайшие станции метро 
 Октябрьское поле
 Сокол

Железнодорожный транспорт 
У пересечения улиц Панфилова и Алабяна расположена станция «Панфиловская» Московского центрального кольца.

Примечания